Steinshof steht für:
 einen Ortsteil der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 einen Wohnplatz der Gemeinde Gingst im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 [Vorwerk] Steinshof, deutscher Name der Ortschaft Dzięcielin in der Gemeinde Międzychód im Powiat Międzychodzki, Polen
 ein Baudenkmal in der Stadt Neuss im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Baudenkmäler in Neuss (1/300–1/399)

Siehe auch:
 Steinhof
 Stenshof